Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2014 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 15 по 21 декабря 2013 года в Мишкольце (Венгрия) и с 11 по 17 января 2014 года в Хаке (Испания). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первом дивизионе чемпионата мира 2015 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, выходит в группу А, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в третий дивизион чемпионата мира 2015 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы, две из Азии и одна из Океании. Сборная Китая пришла из третьего дивизиона, сборная Хорватии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2014 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона также участвовали 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2014 года

Главные судьи
  Юрий Оскирко
  Дамьен Блиек
  Йенс Кристиан Грегерсен
  Йенс Штайнеке

Линейные судьи
  Хавар Даль
  Доминик Эрдле
  Александр Говорун
  Сюнсукэ Исикава
  Мерген Кайдаров
  Аттила Надь
  Мартон Немет

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2014 года

Главные судьи
  Пётр Амосов
  Мартин де Вильде
  Эдуард Ибатулин
  Дин Смит

Линейные судьи
  Мартен ван дер Аккер
  Михай Бутуцел
  Хенри Нева
  Флориан Хофер
  Владиславос Рудзинскас
  Серхио Бьек
  Карлос Тробахо

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Оливер Агостон
 Защитник:  Килиан ван Горп
 Нападающий:  Даниэль Богдзюл

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Лука Вукоя
  Даниил Сеппенен
  Вильмош Галло
  Даниэль Богдзюл
  Том Маркс
  Хуба Борс

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Игнасио Гарсия
 Защитник:  Сео Йенгхун
 Нападающий:  Алехандро Карбонелл

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Джеймс Бирс
  Чжан Чэн
  Патрисио Фуэнтес
  Бьёрн Сигурдарсон
  Сео Йенгхун
  Йован Фехер

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2013 год в хоккее
2014 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
М*2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Испании
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Венгрии
Чемпионаты мира в Испании